Heslo Velkopolsko se může vztahovat k následujícím celkům:

 Velkopolsko (historické území)
 Historický státní útvar Velkopolské knížectví (Velkopolská provincie), součást Polsko-litevské unie
 Soudobé Velkopolské vojvodství